Zkratka PMS může znamenat:
 premenstruační syndrom
 probační a mediační služba
 pontonová mostová souprava PMS, typové označení pontonového mostu používané v rámci Armády ČR
 Pavement management system, v češtině též Systém pro hospodaření s vozovkami (SHV)
 Project management software, software pro řízení projektů
 Pantone Matching System, mezinárodně rozšířený vzorkovník barev od společnosti Pantone Inc.
 PMS, spol. s r.o., stavební společnost z Poděbrad
 První moravská společnost, spol. s r.o., česká makléřská společnost
 PMS Přerov a.s. (Pivovary Moravy a Slezska), nový název dřívější společnosti Moravskoslezské pivovary a.s.
 Podnik města Slavonice s.r.o., podnik komunálních služeb ve městě Slavonice
 Partido Mexicano Socialista, Mexická socialistická strana
 Panna Maria Sněžná, příp. kostely či kláštery s tímto zasvěcením
 Petite messe solennelle (malá slavnostní mše), hudební skladba z roku 1863, Gioacchino Rossini
 pms, ISO 639-3 kód pro piemontštinu

Související články 
 PMŠ